Демья́нское — село в Уватском районе Тюменской области. Центр Демьянского сельского поселения.

Расположено на восточном берегу реки Иртыш, в 90 км от центра района, в 315 км от устья реки Иртыш, в 3 км от федеральной автодороги, в 436 км от областного центра. Население 2057 человек (2012 год).

Нефтеперекачивающая станция ЛПДС «Демьянское». Имеется школа, клуб, детский сад, 3 спортзала, 2 спортплощадки, 1 спорт-ядро, участковая больница с пунктом скорой помощи.

История 
Демьянское известно более 370 лет. В конце 1620-х — начале 1630-х гг. на берегу Иртыша был основан Демьянский ям. С 1780 года Демьянское числится центром волости. Первая церковь построена в селе в 1831 году.
При царе село было одним из центров политической ссылки. В 1923 году село Демьянское стало центром Демьянского района, в его состав входили 15 сельских советов.
В 1925 году функции и название района перешли к селу Уват.

Население

Литература 
 Семёнов О. В. История Демьянского яма в XVII в.: возникновение и первые годы существования  // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. — Екатеринбург, 2009. — № 3 (65). — С. 152—159.
 Семёнов О. В. Демьянские против самаровских // Родина. 2012. № 7. С. 88 — 90.
 Семёнов О. В. Первые управленцы ямских поселений в низовьях Иртыша  // V Бахлыковские чтения: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием (14 - 17 октября 2014 г.). Сургут, 2016. С. 27 - 29.
 Семёнов О. В. Приходская жизнь русского населения Западной Сибири в XVII — начале XVIII в. На материалах Демьянского и Самаровского ямов  // Вестник УрО РАН. — 2013. — № 2 (44). — С. 118—123.

Примечания 

Населённые пункты Уватского района